Эльберг — фамилия германского происхождения. Известные носители:

 Эльберг, Каупо (1934—2012) — советский и эстонский энтомолог, специалист по экологии и систематике двукрылых.
 Эльберг, Эрнст (1868—1848) — шведский композитор.